Jaar (meervoudsvorm)
 Jaren (Noorwegen), een administratief centrum in Gran, Noorwegen
 Jæren, een district in Noorwegen
 Jaren Cerf, ook wel bekend als 'Jaren', een Amerikaans zangeres